Lettré ist der Nachname von:

 Emil Lettré (1876–1954), deutscher Gold- und Silberschmied
 Hans Lettré (1908–1971), deutscher Krebsforscher und Chemiker

Siehe auch:

 Lettrée
 Lettre